Compassione – nella filosofia
 Compassione – nella religione buddista
 Compassione – nella religione cristiana

Altri progetti